Municipio de Jerusalem puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jerusalem (condado de Davie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davie.
 Municipio de Jerusalem (condado de Lucas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.